San Francisco de Asís ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Armada Española en memoria de san Francisco de Asís:
 San Francisco de Asís de 1686, un navío de línea armado con 50 cañones dado de baja en la Armada en 1869.
 San Francisco de Asís de 1726, un navío de línea armado con 52 cañones, desguazado en 1741.
 San Francisco de Asís de 1746, un navío de línea armado con 70 cañones, incendiado en 1748 para evitar su captura.
 San Francisco de Asís de 1767, un navío de línea armado con 74 cañones, que naufragó tras la batalla de Trafalgar en 1805.

Véase también

San Francisco (buque español)

Nombres de buques de la Armada de España